Лантаната (Lantana) е популярен топлолюбив, средиземноморски храст от семейство Върбинкови (Verbenaceae). Шведският ботаник Карл Линей дава на този род растения името Lantana, което според учени, ботаници е старото име на Viburnum (снежна топка).

Друго име, с което е известна разноцветната Лантана е Променлива розичка. Нарича се така, защото съцветията се състоят от много и преливащи се багри. Макар да е толкова красива и примамлива всяка една част от Лантаната е отровна.

Разпространение 
Това растение за първи път се среща в тропическите части на Америка. Многогодишно цъфтящото растение скоро след това е разпространено и в Европа.

Видове 
Родът включва около 130 вида.

Галерия

Източници